Vincent (voornaam), een jongensnaam
Vincent (1982), een korte film van Tim Burton
Vincent (lied), een lied van Don McLean over Vincent van Gogh
Vincent (televisieserie), een Britse televisieserie met Ray Winstone
Vincent: The Life & Death of Vincent Van Gogh, een documentaire over het leven van Vincent van Gogh
Vincent-HRD, een Brits historisch motorfietsmerk
Vincent USA, een Amerikaans motorfietsmerk
Vincent (2016), een Belgisch-Franse film uit 2016
Vincentius van Zaragoza, beschermheilige van de wijn
Vincent (computerspel)

Geografie
Vincent (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Jura

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Vincent (Alabama)
Vincent (Californië)
Vincent (Iowa)

Personen met de achternaam Vincent
Gene Vincent, een Amerikaans rock-'n-rollzanger
Jean Vincent, een Frans voetballer en voetbalcoach
Vinnie Vincent, een Amerikaans hardrockgitarist

Zie ook 
Vincentius, doorverwijspagina